Поликарп Малхазович Какабадзе (; , Кухи, Кутаисская губерния, Российская империя — 17 октября 1972, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский советский драматург.

Биография 
Поликарп Какабадзе родился а в селе Кухи близ города Кутаиси в крестьянской семье.

В 1911 году окончил Батумскую мужскую гимназию.

Свою творческую деятельность начал в 1918 году и сразу же проявил себя как тонкий психолог и знаток быта крестьян, мастер диалогов.
В своих первых произведениях — пьесах «Три девы» и «Перед рассветом» он мастерски создал образ обездоленного грузинского крестьянина.

В 1929 году Котэ Марджанишвили поставил пьесу Какабадзе «Кваркваре Тутабери» во 2-м государственном драматическом театре в Кутаиси и после этого к Какабадзе пришла известность.

Пьесы 
 «На перекрёстке» поставлена в Баку на грузинской сцене в 1918 году
 «Три девы» («Три девицы»)
 «Перед рассветом»
 «Узники Лиссабона» (пост. 1925)
 «Кваркваре Тутабери» (пост. 1928)
 «Свадьба в колхозе» (1937)
 «Меч Кахабера»
 «Вахтанг I»
 «Баграт VII»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Батумской гимназии
Драматурги по алфавиту
Драматурги СССР
Драматурги Грузии
Похороненные в Дидубийском пантеоне